Межконтинентальный кубок 1986 () — 25-й розыгрыш Межконтинентального кубка, который состоялся 14 декабря 1986 года. Прошёл между румынским клубом «Стяуа», победителем Кубка европейских чемпионов 1985/86, и аргентинским клубом «Ривер Плейт», победителем Кубка Либертадорес 1986. Матч прошёл на нейтральном поле на «Национальном стадионе» в Токио. Его посетило 62 000 зрителей.

Статистика матча

См. также 
 Кубок европейских чемпионов 1985/1986
 Кубок Либертадорес 1986

Ссылки 
 Отчёт о матче 

Межконтинентальный кубок 1986
Межконтинентальный кубок 1986
Спорт в Японии в 1986 году
Футбол в Азии в 1986 году
Международные спортивные соревнования в Токио